Legia Zasługi (Chile)
 Legia Zasługi (Rodezja)
 Legia Zasługi (USA)

Zobacz też 
 Legia Honorowa (ujednoznacznienie)
 Pour le Mérite